Соревнования по лёгкой атлетике на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 7 по 12 июля на стадионе «Центральный». Спортивная ходьба на 20 километров и полумарафон прошли по улицам Казани.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Страница лёгкой атлетики на сайте Универсиады
 Летняя Универсиада 2013 — Лёгкая атлетика — Техническое руководство

2